Китайська Суперліга 2009 — 50-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном вшосте став Бейцзін Гоань.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2009
Китай
2009 у китайському спорті